Marigot (Sint-Maarten), de hoofdstad van het Franse deel van het eiland Sint-Maarten
 Marigot (Haïti), een gemeente in Haïti
 Marigot (Dominica), een plaats op Dominica
 Marigot (Saint Lucia), een plaats op Saint Lucia